

Реки 
 Юрманга — река в Архангельской области, приток Нижней Тоймы
 Юрманга — река в Вологодской области, приток Леденьги
 Юрманга — река в Вологодской области, приток Лундонги
 Юрманга — река в Вологодской области, приток Сундобы
 Юрманга — река в Вологодской области, приток Толшмы

Населённые пункты 
 Юрманга — посёлок в Бабушкинском районе Вологодской области.

См. также 
 Малая Юрманга